Navnet Jørgen Klubien kan henvise til flere personer:

 Jørgen Klubien (født 1958) – dansk tegner og sanger
 Jørgen Klubien (forsker) (1881-1968) – dansk kinaforsker